Pridie bezeichnet:
Pridie-Bohrung, die Anbohrung von Knorpeldefekten zur Bildung von Ersatzknorpel

ist der Familienname von:
Kenneth Pridie (1906–1963), ein britischer Kugelstoßer und Diskuswerfer

Siehe auch:
Pridy